Athena  é uma banda italiana de power metal montada pelo vocalista do Rhapsody, outra banda de power metal, Fabio Lione. A banda lançou três cds, após isso ocorreram alguns conflitos entre os músicos e a banda acabou.
Mesmo sendo montada por Fabio Lione Rhapsody só teve participação viva no sentido vocal no segundo cd, ele não participou do 1º cd por problemas na garganta, e não participaria mais tarde do 3º por estar atrapalhando seu desempenho com o Rhapsody.

Discografia 

 Inside the Moon (1995)
 A New Religion ? (1998)
 Twilight of Days (2001)

Bandas de power metal
Bandas da Itália